Појам Шутна се може односити на:

 Шутна (Крањ), насељено место у општини Крањ, Република Словенија;
 Шутна (Кршко), насељено место у општини Кршко, Република Словенија;
 Шутна (Камник), срари део Града Камника, Република Словенија;